Ки́евская может означать:

Станции метро 
В Харькове:
 «Киевская» — станция Салтовской линии
В Москве:
 «Киевская» — станция на Кольцевой линии.
 «Киевская» — станция на Филёвской линии.
 «Киевская» — станция на Арбатско-Покровской линии.

Топоним 
 Киевская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

См. также 

 Киевская губерния
 Киевская область
 Киевская дивизия
 Киевская площадь
 Киевская улица
 Площадь Киевского вокзала
 Киев
 Киевка
 Киево
 Киевский
 Киевское